Maura (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
Maura (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen